Di Cocco est un patronyme italien pouvant désigner:

Patronyme
Caroline Di Cocco, femme politique canado-italienne en Ontario
 (1900-1989), peintre moderniste italien
 (né en 1947), architecte et écrivain italien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme italien